Paul Amsinck ist der Name folgender Personen:

* Paul Amsinck (Kaufmann, 1714) (1714–1777), deutscher Kaufmann 
 Paul Amsinck (Kaufmann, 1758) (1758–1808), deutscher Kaufmann und Politiker